SX Феникса (SX Phoenicis, сокр. SX Phe) — переменная звезда в южном созвездии Феникс. Имея видимую звёздную величину 7,33m, звезда слишком слаба, чтобы её можно было увидеть невооружённым глазом. Она расположена в  от Солнца. Это расстояние определяется по годичному параллаксу в . Звезда приближается к Солнцу с радиальной скоростью — .

SX Феникса является прототипом переменных типа SX Феникса, и это означает, что она принадлежит к звёздному населению II, для неё характерны большие амплитуды изменения блеска во время кратких периодических пульсаций. Основной радиальный режим пульсаций имеет период  с амплитудой 0,20559m, в то время как вторичный радиальный режим колеблется в обертоне и имеет продолжительность цикла  с амплитудой 0,0742m. Были предложены и другие модели с более низкой амплитудой, и более медленными пульсациями, при которых звёзды типа SX Феникса могут подвергаться циклическим изменениям.

SX Феникса — звезда главной последовательности спектрального типа A2V. До 1940-х годов звезда классифицировалась как «вероятный субкарлик» из-за своей низкой светимости для звёзд данного спектрального класса. Эта звезда очень бедна металлами. SX Феникса также является убегающей звездой: её пекулярная скорость . Масса SX Феникса в 1,8 раз больше массы Солнца, её радиус примерно в 2,2 раза больше радиуса Солнца, а её яркость в 6 раз больше яркости Солнца. Звезде  и она вращается со скоростью .

Примечания 

Феникс (созвездие)
Объекты Байера
Объекты Флемстида
Объекты HD и HDE
Объекты HIP
Убегающие звёзды